Abgleich steht für:
 als technologischer und zeitlicher Abgleich eine Methodensammlung im Arbeitsstudium zum Kapazitätsabgleich
 Abgleich (Technik), das Einstellen der Arbeitsbedingungen eines technischen Gerätes, zum Beispiel das Einstellen des Arbeitspunktes einer Schaltung
 Datenabgleich, in der Datenverarbeitung das Vergleichen von Datenbeständen, um Diskrepanzen oder Verknüpfungen aufzuspüren
 Brillenabgleich, Ermittlung der subjektiven Brillenwerte auf der Grundlage der zuvor gemessenen objektiven Refraktionswerte